Haarla steht für:
 Haarla (Turku), ein Stadtteil der finnischen Stadt Turku

Haarla ist der Familienname folgender Personen:
 Iro Haarla (* 1956), finnische Jazzpianistin
 Lauri Haarla (1890–1944), finnischer Autor
 Saulo Haarla (1930–1971), finnischer Schauspieler
 Seidi Haarla (* 1984), finnische Schauspielerin
 Teuri Haarla (* 1955), finnischer Künstler
 Tyyne Haarla (1892–1968), finnische Schauspielerin